De term schat kan verwijzen naar:
schat (Belgisch recht), een term uit het Belgische goederenrecht;
schat (oppervlaktemaat), een oppervlaktemaat;
Peter Schat, een Nederlandse componist;
schatten, een statistische methode;
schat (rijkdom), een verborgen voorwerp van waarschijnlijk een hoge waarde
schatkist (voorwerp)
geloofsschat of het depositum fidei, het onveranderlijke geheel van geopenbaarde waarheden in de Katholieke Kerk, die gebaseerd zijn op de Traditie en de Schrift;
een geliefd persoon;
Schat (film), een Nederlandse film van regisseur Tamar van den Dop.